Melodifestivalen 2012 — 50-й ежегодный шведский песенный конкурс, на котором Швеция выбрала своего представителя на Евровидение 2012 в Баку. Победителем стала Лорин с песней «Euphoria».

Формат

Шоу

Полуфиналы

1-й полуфинал

2-й полуфинал

3-й полуфинал

4-й полуфинал

Второй шанс

The cup

Рейтинги

Примечания